Oprecht ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Oprecht (1895–1952), Schweizer Verleger und Buchhändler
 Emmie Oprecht (1899–1990), Schweizer Verlegerin und Buchhändlerin
 Hans Oprecht (1894–1978), Schweizer Politiker (SP) und Gewerkschafter

Siehe auch:
 Obrecht